Конидела Шивашанкара Варапрасад (), более известный под сценическим именем Чирандживи (, ; род. 22 августа 1955 года, Могалтур, Андхра-Прадеш, Индия) — индийский актёр, певец, бизнесмен, продюсер, телеведущий, актёр озвучивания и политик (министр туризма с 2012 по 2014 годы). Семикратный лауреат Filmfare Awards South.

Биография 
Чирандживи родился в Могалтуре, небольшой деревушке недалеко от Нарсапура, округа Западный Годавари штата Андхра-Прадеш. Его отец работал констеблем и регулярно переводился с места на место. Чирандживи провел своё детство в родной деревне с бабушками и дедушками. Учился в разных школах в разных деревнях и был кадетом NCC в начале 70-х. Актёром он мечтал стать с детства. Имеет степень в области торговли в колледже Шри Ю. Н в Нарсапуре, после чего переехал в Мадрас учиться в кино-институте Мадраса, где и освоил актёрское мастерство. Мать посоветовала ему взять сценическое имя «Чирандживи», что означает «живущий вечно».

Его карьера началась с эпизодической роли в фильме , но первым на экраны с его участием вышел фильм . А фильм  (1978) режиссёра Бапу принёс ему признание аудитории.

В первые годы карьеры актёр часто играл отрицательные роли, например в фильмах I Love You и Idi Katha Kaadu (1979), Mosagadu (1980), Rani Kasula Rangamma, 47 Rojulu, Nyayam Kavali и Ranuva Veeran (1981).
Ведущие роли он начал играть, начиная с фильма  (1982), который стал хитом проката. Вышедший в том же году Subhalekha принёс ему первую Filmfare Awards South.

Фильм  (1985) стал его первым блокбастером и принёс ему славу по всему штату. Фильмы  и  принесли ему вторую Filmfare и первую Nandi Awards соответственно. В 1987 году вышел фильм «Маленький свидетель», который имел коммерческий успех и после успеха в Индии был показан в СССР.

В 1990 году состоялся его болливудский дебют в фильме , имевшем коммерческий успех в отличие от двух, последовавших за ним. К тому моменту он был настолько популярен в родной индустрии, что его гонорар за фильм достигал рекордных на тот момент 300 тыс. рупий.

С начала 2000-х с его участием вышли такие хиты как: Annayya, Daddy, Indra, Tagore, Shankar Dada M.B.B.S. и Stalin. Последним его фильмом перед уходом в политику стал  получивший в прокате статус среднее.

В 2008 году он основал в штате Андхра-Прадеш партию  На парламентских выборах 2009 года было отобрано 18 мест из 22 955 в ассамблею от штата Андра-Прадеш

В году вышел фильм , который стал для него возвращением на киноэкраны после 10-летнего отсутствия, имел коммерческий успех и положительную оценку критиков

В том же году он впервые попробовал в амплуа телеведущего четвёртого сезона телепередачи , телугуязычной версии Who Wants to Be a Millionaire?

Сейчас Чирандживи снимается в двуязычном фильме «Sye Raa Narasimha Reddy», который выйдет в 2018 году

Личная жизнь 
В 1980 году Чирандживи женился на дочери известного в штате комика  Сурекхе. Супруги имеют двоих дочерей Сушмиту и Шриджу и сына Рама Чарана, который пошёл по стопам отца. Младшие братья Чирандживи:  и Паван Кальян — тоже стали актёрами. В кино снимаются также племянники Чирандживи Аллу Арджун, Аллу Шириш, Варун Тедж и Сай Дхарам Тедж.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Filmfare Awards South
Лауреаты Nandi Awards
Министры туризма
Актёры-политики
Актёры и актрисы, известные под псевдонимами
Члены Индийского национального конгресса